est seigneur de Neuchâtel dans les années 1030-1040.
  est margrave d'Istrie et de Carniole jusqu'à sa mort, en 1070.
  est duc de Carinthie de 1135 à 1144.
  est comte de Wurtemberg de 1241 à 1265.
  est duc de Mecklembourg-Stargard de 1393 à 1417.
  est comte de Frise orientale de 1464 à 1466.